Dunbar peut faire référence à :

Toponymes 

 En Écosse :
 Dunbar, une ville côtière du sud-est,
 Dunbar, une circonscription du Parlement d'Écosse ;
 Château de Dunbar, château à Dunbar ;
 plusieurs petites localités aux États-Unis :
,
,
,
,
Dunbar (Pennsylvanie),
Dunbar (Wisconsin),
Dunbar, Virginie-Occidentale ;
 Dunbar Apartments, un complexe de logements à Harlem à New York.

Patronyme 

 Adrian Dunbar, acteur nord-irlandais (né en 1958)
 Allison Dunbar, actrice américaine
 Aynsley Dunbar, batteur britannique (né en 1946)
 Bonnie J. Dunbar, astronaute américaine (née en 1949)
 Edward Dunbar, un coureur cycliste irlandais (né en 1996)
 Helen Dunbar (1863-1933), actrice américaine du muet
 Huey Dunbar, chanteur américain de salsa et R'n'B (né en 1974) 
James Dunbar, avocat canadien (1833-1907) 
 Moira Dunbar (1918-1999), glaciologue écossaise-canadienne
 
 Robin Dunbar, anthropologue britannique (né en 1947)
 Roy Scott Dunbar, astronome américain
 Rockmond Dunbar, acteur américain (né en 1973)
 Rudolph Dunbar, musicien guyanais (1907-1988)
 Sly Dunbar, batteur jamaïcain (né en 1952)
 
 William Dunbar, poète écossais (1460-1520)
William Dunbar, marchand, naturaliste, astronome et explorateur américain (1750-1810)
 William Dunbar,  personnage de la série télévisée Code Lyoko.

Autres 
 Clan Dunbar, un clan écossais des lowlands.

Bataille de Dunbar (1296), lors des guerres d'indépendance de l'Écosse
Bataille de Dunbar (1650), lors de la troisième guerre civile anglaise
 Nombre de Dunbar, formulé par l'anthropologue Robin Dunbar